Die Football League Third Division 1968/69 war die 42. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Watford und daneben stieg auch das zweitplatzierte Swindon Town in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1969/70 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Bury und FC Fulham die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Northampton Town, Hartlepools United, Crewe Alexandra und Oldham Athletic. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1969/70 der Fourth-Division-Meister Doncaster Rovers und die dahinter platzierten Halifax Town, AFC Rochdale sowie Bradford City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1968-69 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1968/69
Fußballsaison 1968/69